Nazarova kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Nazarova, 
 Nunataki Nazarova, 

Robotskapade Antarktisförgreningar